QB, Qb eller qb kan avse: 

 QB – spelfördelaren i amerikansk fotboll, se Quarterback
 QB – ett programspråk i BASIC, se Quick Basic
 1992 QB1 – en cubewano i Kuiperbältet